— відеогра в жанрі виживальних жахів, яка розробляється Bloober Team і буде видана Konami для Microsoft Windows та PlayStation 5. Вона є римейком однойменної гри 2001 року, розробленої  для Windows, PlayStation 2 та Xbox. Сюжетна історія оповідає про Джеймса Сандерленда, який отримує листа від своєї дружини, що вважається загиблою, з проханням приїхати до міста Сайлент-Гілл, де вона начебто чекає на нього.

Розробка проєкту розпочалася у 2019—2020 році після того, як Konami схвалила концепцію Bloober Team стосовно римейку. Крім співробітників студії до роботи над проєктом було залучено кілька розробників оригінальної гри, включно із композитором Акірою Ямаока. Bloober використала ігровий рушій Unreal Engine 5 для оновлення візуальної складової та модернізації ігрового процесу.

Ігровий процес 

Silent Hill 2 є відеогрою від третьої особи в жанрі виживальних жахів з елементами бойовика та пригоди. На відміну від оригінальної гри, де використовуються різні ракурси, у римейку камера має ракурс «з-за плеча». Гравець контролює Джеймса Сандерленда, який шукає свою дружину, що вважається загиблою, в місті Сайлент-Гілл. Під час проходження гравець досліджує навколишнє середовище, шукаючи ключі та інші предмети, а інколи має розгадувати головоломки й битися із різними монстрами за допомогою холодної та вогнепальної зброї, як-от сталева труба або пістолет.

Розробка 
Silent Hill 2 розробляється студією Bloober Team на чолі із креативним директором і провідним дизайнером Матеушем Ленартом. За словами продюсера Мотої Окамото, Konami отримувала пропозиції щодо створення римейків Silent Hill від різних студій, включно з Bloober, яка представила «найпристраснішу» концепцію. Окамото також заявив, що Konami хотіла відродити серію, перевизначивши її ідентичність як бренду і вибрала другу частину для римейку, оскільки вважала, що та уособлює собою «справжні психологічні жахи».  та Акіра Ямаока, художник і композитор оригіналу відповідно, працюють над римейком разом із рештою співробітників студії. У лютому 2021 року виконавчий директор Bloober Пйотр Бабієно повідомив, що розробники займаються проєктом уже понад року. Ленарт сказав, що однією з основних цілей команди було «збереження атмосфери» оригінальної гри та модернізація аспектів ігрового процесу, як-от бойова механіка. Серед нововведень є управління від третьої особи «з-за плеча», яке було додано задля більшого «занурення […] та інтуїтивного досвіду» під час проходження, чому також сприяє «безшовний» ігровий процес без . Також студія повністю переробила штучний інтелект ворогів. Вік Сандерленда в римейку був трохи підвищений, щоби у такий спосіб показати, що персонажу «довелося пережити більше [труднощів] у своєму житті». Актори, залучені до зображення персонажів, виконали захоплення руху та озвучування.

Технології 
Римейк ґрунтується на ігровому рушії Unreal Engine 5 та використовує такі його особливості, як технологію глобального освітлення Lumen та систему рендерингу Nanite. Версія для PlayStation 5 використовує особливості консолі й контролера DualSense, включно з технологією об'ємного звуку Tempest 3D AudioTech і оновленим тактильним зв'язком відповідно.

Маркетинг й випуск 

Silent Hill 2 була анонсована 19 жовтня 2022 року під час презентації Silent Hill Transmission, де було показано тизер-трейлер; Крістоф Ґанс, режисер художнього фільму «Сайлент Хілл», підтвердив, що Bloober працює над римейком раніше того ж місяця, тоді як повідомлення стосовно проєкту з'являлися в травні, а також упродовж 2021 року. Гра буде випущена для Microsoft Windows та PlayStation 5. Вона залишатиметься  PlayStation протягом року після випуску.

Примітки 
 Коментарі

 Джерела

Посилання 
 

Silent Hill
Survival horror
Відеоігри про амнезію
Відеоігри про психічне здоров'я
Відеоігри, розроблені в Польщі
Захоплення руху у відеоіграх
Ігри Konami
Однокористувацькі відеоігри